Артур Кеннеди:
 Кеннеди, Артур (1809—1883) британский государственный деятель, колониальный администратор.
 Кеннеди, Артур (1914—1990) — американский актёр, пятикратный номинант на премию «Оскар».